Once Upon a Time steht für folgende Spielfilme und Fernsehserien:

 Once Upon a Time (Serie 1973), US-amerikanische Fernsehserie von 1973 mit nur 4 Episoden
 Once Upon a Time – Es war einmal … (Once Upon a Time), US-amerikanische Fernsehserie, seit 2011
 Once Upon a Time (Album), Album der Simple Minds von 1985
 Once Upon a Time in America, Originaltitel von Es war einmal in Amerika, Spielfilm 1984
 Once Upon a Time in Anatolia, Spielfilm 2011
 Once Upon a Time in Brooklyn, Spielfilm von Paul Borghese (2013)
 Once Upon a Time in China, Spielfilm 1991
 Once Upon a Time in China and America, Spielfilm 1997
 Once Upon a Time in Hollywood, Spielfilm von Quentin Tarantino (2019)
 Once Upon a Time in Mexico, Originaltitel von Irgendwann in Mexico, Spielfilm 2003
 Once Upon a Time in the West, englischer Titel von Spiel mir das Lied vom Tod, Spielfilm 1968
 Once Upon a Time in Venice, Spielfilm 2017. 
 Once Upon a Time in Wonderland, Ableger der Fernsehserie Once Upon a Time
 Last Hero – Once Upon a Time in China II, Spielfilm 1992

Siehe auch:
 Es war einmal (Begriffsklärungsseite)
 Once Upon a Time in the West